Yassa peut désigner :
 Yassa, le nom du code juridique de l'empire mongol, compilé et mis en forme sous Gengis Khan (vers 1160-1227) et ses successeurs ;
 le yassa, un plat de poulet ou de poisson mariné originaire d'Afrique de l'Ouest.
 Yassa, est un quartier situé dans la partie Est de la ville de Douala au Cameroun.
 le yassa, une langue du Cameroun.